Известны следующие личности по фамилии Казанли:
 Казанли, Николай Иванович (1869—1916) — русский композитор и дирижёр.
 Казанли, Дмитрий Николаевич (1904—1959) — астроном, геодезист, геофизик, участник Колымских экспедиций 1930-х гг, кандидат геолого-минералогических наук; лауреат Ленинской премии. Сын композитора Н. И. Казанли.